Omphaloscelis olivacea är en fjärilsart som beskrevs av Vázquez 1905. Omphaloscelis olivacea ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
olivacea